ГОСТ 8.417 — межгосударственный стандарт, устанавливающий единицы измерения, применяемые в Российской Федерации и некоторых других странах, входивших ранее в СССР. В стандарте определены наименования, обозначения, определения и правила применения этих единиц. В России с 1 сентября 2003 года введён в качестве национального стандарта ГОСТ 8.417—2002.

Предшествовавшие стандарты 

14 сентября 1918 года издан Декрет Совета Народных Комиссаров № 725 «О введении Международной Метрической системы мер и весов».

В 1927—1929 годах Комитет по стандартизации при Совете труда и обороны утвердил ОСТ 169 «Абсолютная система механических единиц (МТС)», ОСТ 515 «Международные электрические единицы», ОСТ 516 «Метрические меры». 

В 1930-х годах было принято 11 стандартов на единицы величин. В 1950-х годах стандарты были пересмотрены и приняты новые.

Система единиц МКС (отменила МТС) введена в СССР в ГОСТом 7664—55. ГОСТ 7664—55 «Механические единицы» принят 6 октября 1955 года и введён в действие 1 января 1956 года. Прекратил действие 1 июля 1961 года. Заменён на ГОСТ 7664-61.

1958 год: ГОСТ 8849—58 «Акустические единицы».

МКСК, 1957 год: ГОСТ 8550-57 «Тепловые единицы», заменён на ГОСТ 8550-61 «Тепловые единицы».

МКСА, 1956 год: ГОСТ 8033—56 «Электрические и магнитные единицы».

МКСКД, 1956 год: ГОСТ 7932—56 «Световые единицы».

МКСЛМ, 1948 год: «Положение о световых единицах».

МКСµ0, 1948 год: «Положение об электрических и магнитных единицах».

МКГСС, 1933 год: ОСТ ВКС 6052 «Механические единицы».

1958 год: ГОСТ 8848—58 «Единицы рентгеновского и гамма-излучений и радиоактивности».

1963 год: ГОСТ 8848—63 «Единицы радиоактивности и ионизирующих излучений».

1 июля 1961 года принят и начал действовать ГОСТ 7664—61 «Механические единицы». Прекратил действие 1 января 1980 года.

18 сентября 1961 года утверждён ГОСТ 9867—61 «Международная система единиц». Введён в действие 1 января 1963 года. Прекратил действие 1 января 1980 года.

СТ СЭВ 1052—78 
В 1964 году ВНИИМ начал разработку стандарта на замену ГОСТ 9867—61. Первая редакция проекта для обсуждения была в 1967 году, вторая — в августе 1969 года. В 1970 году был массово издан проект стандарта «Единицы физических величин». В 1973 году проект вышел в последней редакции. 

В 1973 году Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) разработал методические указания МС 6-73 «Международная система единиц (СИ)» (также от СЭВ были отраслевые разные стандарты и методические указания по стандартизации). В 1974 году СЭВ разработал рекомендацию РС 3472—74 «Метрология. Порядок и методы перехода на Международную систему единиц (СИ). Общие рекомендации». 

В июне 1978 году на 43-м заседании Постоянной Комиссии СЭВ по стандартизации утверждён СТ СЭВ 1052-78 «Метрология. Единицы физических величин». 6 апреля 1979 года Постановлением Госстандарта № 113 введён в действие в качестве государственного стандарта СССР. Срок начала применения установлен на 1 января 1980 года. 

25 июня 1979 года утверждён Постановлением Госстандарта № 2242 и введён в действие 1 января 1980 года РД 50-160-79 «Методические указания. Внедрение и применение СТ СЭВ 1052-78 «Метрология. Единицы физических величин».

СТ СЭВ 1052-78 прекратил действие с 1 января 1982 года.

ГОСТ 8.417—81 
Полное название: ГОСТ 8.417—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин.

ГОСТ 8.417—81 Разработан Государственным комитетом СССР по стандартам. Исполнители: Ю. В. Тарбеев, д-р техн. наук; К. П. Широков, д-р техн. наук; П. Н. Селиванов, канд. техн. наук; Н. А. Ерохина.

Внесён Государственным комитетом СССР по стандартам. Член госстандарта Л. К. Исаев.

ГОСТ 8.417—81 утверждён Постановлением Государственного комитета по стандартам СССР от 19 марта 1981 года № 1449, срок введения в действие установлен с 1 января 1982 года.

Изменения:
 Изменение № 1. Постановление Госстандарта от 27 июня 1983 года № 2719. Введено с 1 января 1984 года (ИУС № 9, 1983).
 Изменение № 2. Постановление Госстандарта от 17 декабря 1984 года № 4457. Введено с 1 мая 1985 года (ИУС № 3, 1985). В частности, введено новое определение метра: «метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды». Ранее было: «метр равен 1 650 763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2p10 и 5d5 атома криптона-86».
 Изменение № 3. Постановление Госстандарта от 23 июля 1987 года № 3156. Введено с 1 января 1988 года (ИУС № 12, 1987).
8 февраля 1984 года Постановлением Госстандарта № 449 утверждены и 1 января 1985 года введены методические указания ВНИИМ РД 50-454-84 «Внедрение и применение ГОСТ 8.417—81 «ГСИ. Единицы физических величин» в области ионизирующих излучений» (действующий).

В дополнение РД 50-160-79 утверждены 19 июля 1985 года и введены с 1 июля 1988 года методические указания ВНИИМС и ВНИИМ МИ 975-86 «Государственная система обеспечения единства измерений. Программы мероприятий организаций и предприятий по внедрению ГОСТ 8.417-81. Порядок разработки и реализации» (недействующий).

5 сентября 1980 года принят МИ 221-80 (недействующий). 30 сентября 1985 года утверждены методические указания ВНИИМС и ВНИИМ МИ 221-85 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методика внедрения ГОСТ 8.417-81 „ГСИ. Единицы физических величин“ в областях измерений давления, силы и тепловых величин» (недействующий).

27 апреля 1993 года Постановлением Верховного Совета РФ № 4872-I «О введении в действие Закона Российской Федерации „Об обеспечении единства измерений“» был принят Закон РФ № 4871-I «Об обеспечении единства измерений» (недействующий). Утратил силу с 30 декабря 2008 года с появлением ФЗ № 102. 

С конца 1990-х годов разрабатывался проект нового стандарта «ГОСТ 8.417—... ГСИ. Единицы  величин». 25 декабря 2000 года утверждены ВНИИМ и введены с 15 февраля 2001 года методические указания МИ 2630-2000 «ГСИ. Метрология. Физические величины и их единицы. Рекомендация» (действующий). Рекомендация была согласована с проектом нового ГОСТ 8.417 на момент июня 1999 года. Разработана ВНИИМ по Плану государственной стандартизации на 1999 год. 

Постановлением Госстандарта РФ от 4 февраля 2003 года № 38-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта» взамен ГОСТ 8.417—81 введён ГОСТ 8.417—2002.

ГОСТ 8.417—2002 
Полное название: ГОСТ 8.417—2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

Стандарт устанавливает единицы физических величин, применяемые в стране: наименования, обозначения, определения и правила применения этих единиц. Стандарт не устанавливает единицы величин, оцениваемых по условным шкалам, единицы количества продукции, а также обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков (по ГОСТ 8.430).

Разработчики:
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»);
 Технический комитет по стандартизации ТК 206 «Эталоны и поверочные схемы».

Принят:
 Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 6 ноября 2002 года).
 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Ростехрегулирование) от 4 февраля 2003 года № 38-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.417—2002 введён в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2003 года.

Изменения:
 поправка ИУС 12—2003 от 1 декабря 2003 года.

Единицы измерений также регулируются законодательством Российской Федерации, положения которого имеют большую силу по сравнению с нормой ГОСТа. 11 июня 2008 года принят Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 31 октября 2009 года вышло Постановление Правительства РФ № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Литература 

 
 ГОСТ 8.430—88. Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков. (действующий)
 Международная система единиц (SI), 9-е издание, 2019 год. Подготовлено Федеральным агентством по техническому регулирования и метрологии (Росстандарт). Перевод ВНИИМ и ВНИИМС.

См. также 
 Международная система единиц (СИ)
 :s:Договор о Евразийском экономическом союзе/Приложение № 10 Протокол о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений
 Единство измерений
 Государственная метрологическая служба Российской Федерации
 Государственный реестр средств измерений
ISO 31 (1992, устаревший), ISO/IEC 80000 (ноябрь 2009, актуальный)
Общероссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94

Примечания

Ссылки 

 ГОСТ 8.417—2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

ГОСТ
Единицы измерения